Ел Кријадеро има више значења:

 Ел Кријадеро (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кријадеро (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику